Torralbeños – abitanti di Torralba (Spagna)
Torralbeños – abitanti di Torralba de Calatrava